Obhájcem titulu byl první nasazený americký pár Liezel Huberová a Bob Bryan, který vypadl ve druhém kole s dvojicí startující na divokou kartu Melanie Oudinová a Jack Sock.

Ve finále Oudinová se Sockem zvítězili nad osmou nasazenou dvojicí z Argentiny Gisela Dulková a Eduardo Schwank po setech 7–6, 4–6 a supertiebreaku [10–8], a stali se 12. nenasazeným vítězným párem v historii US Open.

Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Bob Bryan (2. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Jaroslava Švedovová /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Ajsám Kúreší (odstoupili)
  Vania Kingová /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Sania Mirzaová /  Mahesh Bhupathi (1. kolo)
  Jelena Vesninová /  Leander Paes (semifinále)
  Gisela Dulková /  Eduardo Schwank (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk smíšené čtyřhry

US Open 2011